Наречие:
 Наречие — часть речи, обозначающая признак действия, качества или другого признака.
 Наречие (диалект) — крупное подразделение языка, объединяющее группу говоров.